Rabnitz kan syfta på följande platser:

Österrike 

 floden Rabnitz, 
 Rabnitz (ort), kommun Kumberg, Steiermark
 annat namn för Rabnitzbach

Robotskapade Österrikeförgreningar